«Заключительный протокол» — соглашение от 7 сентября 1901 года между Китаем и 11 державами (Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Испания, США, Франция, Великобритания, Италия, Япония, Нидерланды и Россия), участвовавшими в подавлении Восстания ихэтуаней.

По соглашению Китай обязался:
 Послать в Германию специального посла для извинения за убийство германского посла Клеменса фон Кеттелера, а также поставить ему памятник.
 Послать в Японию специального посла для извинения за убийство сотрудника японской миссии Сугиямы.
 Наказать лидеров восстания ихэтуаней.
 Поставить памятники на разгромленных иностранных кладбищах.
 Запретить в течение 2 лет ввоз оружия и боеприпасов в Китай.
 Уплатить контрибуцию в сумме 450 млн таэлей (лян).
 Допустить постоянную военную охрану в посольский квартал и пр.
 Срыть форты в Дагу.
 Предоставить державам право оккупации 12 пунктов от побережья к Пекину.
 Запретить все общества, направленные против иностранцев.

Ссылки 
 Текст протокола на английском
 

Ихэтуаньское восстание
Мирные договоры XX века
Внешняя политика империи Цин
Американо-китайские отношения
Российско-китайские отношения
Китайско-японские отношения
Международные договоры Австро-Венгрии
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Германской империи
Международные договоры Испании
Международные договоры Италии
Международные договоры Китая
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Российской империи
Международные договоры США
Договоры Франции периода Третьей республики
Международные договоры Японии
Сентябрь 1901 года
Договоры по алфавиту
1901 год в Китае